Ву́ядин Стано́йкович (, ; 10 сентября 1963, Куманово, СФРЮ) — югославский и македонский футболист и тренер, выступал на позиции защитника.

Карьера игрока 
Начав карьеру в клубе «Куманово», Станойкович вскоре перебрался в сильнейший македонский клуб «Вардар», а уже оттуда — в белградский «Партизан». В то время был одним из сильнейших защитников Югославии. Завершал карьеру в шведских командах «Дегерфорс» и «Треллеборг».

За сборную Югославии дебютировал в 1988 году, принимал участие в олимпийском турнире 1988 года, ЧМ-1990, а также в отборочном цикле ЧЕ-1992, на финальный турнир которого Югославия, несмотря на победу в группе, допущена не была. Последний матч Станойковича за сборную Югославии оказался последним матчем этой команды — это была товарищеская встреча в Амстердаме со сборной Нидерландов 25 марта 1992 года.

После распада Югославии Станойкович выступал за сборную Македонии, участвовал в отборочном турнире ЧЕ-1996. Македония не смогла пробиться в финальный турнир, заняв четвёртое место в своей группе и Станойкович принял решение завершить выступления за сборную.

Тренерская карьера 
После завершения карьеры Вуядин Станойкович занимал должность директора клуба «Македония», а в 2004 году исполнял обязанности главного тренера «Вардара». С 2006 по 2009 год был помощником Сречко Катанеца в сборной Македонии.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте сборной Македонии
 
 

Футболисты Югославии
Футболисты Северной Македонии
Игроки сборной Югославии по футболу
Игроки сборной Северной Македонии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1988 года
Игроки ФК «Куманово»
Игроки ФК «Вардар»
Игроки ФК «Партизан» Белград
Игроки ФК «Дегерфорс»
Игроки ФК «Треллеборг»
Футбольные тренеры Северной Македонии
Тренеры ФК «Вардар»